Führmann (Bedeutung: Fuhrmann) ist der Familienname folgender Personen:

 Moritz Führmann, deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Fürmann
 Fuhrmann